Пётр Ива́нович Лепо́рский (22.08.1871, Арзамас, Нижегородская губерния —27.07.1923, Петроград) — русский духовный писатель, протоиерей, профессор Петербургской духовной академии.

Биография 
Родился в семье священника нижегородской губернии.

Окончил Нижегородское духовное училище (1885), Нижегородскую духовную семинарию (1891) и Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью кандидата богословия (1895). В течение года, с 16 августа 1895 года, был стипендиатом при кафедре догматического богословия для приготовления к профессорскому званию. А. Л. Катанский, писал: ещё за год до отставки, в 1895 г., я озаботился избрать и подготовить себе преемника по кафедре в лице одного из самых лучших, окончивших в этом году курс студентов, П. И. Лепорского.

С 4 октября 1896 года исполняющий обязанности доцента — читал лекции по догматическому богословию для студентов III и IV курсов. После защиты 26 июня 1901 года диссертации утверждён в степени магистра богословия и доцента.

В 1901—1902 годах участвовал в Религиозно-философских собраниях, с 1908 года член Петербургского религиозно-философского общества.

В 1902 году лауреат Макариевской премии, заведующий конторой журнала «Церковный вестник», надворный советник.

Указом Святейшего Синода № 11219 от 25 ноября 1903 года назначен членом Комиссии по сношению со старокатоликами и англиканами.

С 1905 года экстраординарный профессор Санкт-Петербургской духовной академии по кафедре догматического богословия; 26 июня 1905 года получил чин коллежского советника. В 1906–1914 годах председатель студенческого богословского кружка.

6 сентября 1907 года определён митрополитом Антонием (Вадковским) настоятелем храма Воскресения Христова («Спас на крови») в Санкт-Петербурге, 14 сентября рукоположён во диакона, 16 сентября — во священника с награждением набедренником, 3 октября награждён камилавкой и наперсным крестом, 14 октября возведён в сан протоиерея.

С октября 1911 года законоучитель в Петербургском историко-филологическом институте: преподавал богословие на первых трёх курсах и историю Церкви на историко-географическом отделении.

Во время Первой мировой войны сопровождал на фронтах Северный её Величества военно-санитарный поезд. С 23 декабря 1916 года главный священник армий Румынского фронта с оставление в занимаемых должностях.

В 1917 году председатель II Всероссийского съезда военного и морского духовенства. Член Поместного Собора Православной Российской Церкви от военного и морского духовенства, участвовал во всех трёх сессиях, заместитель председателя XXI, член II, V, XII, XIII отделов.

С 15 декабря 1917 по 2 февраля 1918 года занимался демобилизацией священников армий фронта, продолжал настоятельствовать в храме «Спас на крови».

С 1920 года старший архивист 2-го отделения 4-й секции Единого государственного архивного фонда, с декабря 1921 года профессор по кафедре иностранных исповеданий Петроградского Богословского института, преподавал сравнительное богословие и «введение в науку о религии».

Скончался от скоротечной чахотки. Похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Семья 
Братья — Александр Иванович Лепорский (ректор Псковской духовной семинарии), Николай Иванович Лепорский (терапевт, действительный член Академии медицинских наук СССР).

Жена Надежда Александровна Владимирская. Дочь Людмила.

Библиография 
 Вновь открытый памятник христианской древности — Евангелие Петра // Странник. 1893. Т. 2. С. 522–538.
 Учение св. Иоанна Златоуста о совести // Христианское чтение. 1898. № 1.
 Отчёт о занятиях // Журналы заседаний Совета СПДА за 1895–1896 уч. г. СПб., 1900. С. 368–433.
 История Фессалоникского экзархата до присоединения его к константинопольскому патриархату. — СПб., 1901, магистерская диссертация.
 Восточный Иллирик и его церковно-историческое значение. СПб., 1901.
 Благодать; Боговдохновенность; Богочеловек; Возрождение; Воплощение // Православная богословская энциклопедия. Т. 2–3.
 Троица // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 33а.
 Христианство и современное мировоззрение // Христианское чтение. 1903. № 1–3.
 Обзоры академических журналов // Там же. 1903. № 11–12; 1904. № 3, 11–12; 1905. № 3, 12.
 Памяти первого ректора СПДА архимандрита Евграфа. СПб., 1909.
 Речь, сказанная при отпевании протопресвитера военного и морского духовенства о. Е. П. Аквилонова. СПб., 1911.
 С нами Бог // Церковный вестник. 1911. № 52.
 Тридцать девять членов Церкви Английской. СПб., 1912.
 Памяти профессора С.-Петербургской духовной академии Василия Васильевича Болотова. СПб., 1912.
 Пятидесятилетний юбилей учёной деятельности профессора А. Л. Катанского. СПб., 1913.
 Три речи по случаю войны балканских союзников с Турцией. СПб., 1913.
 Речь перед благодарственным молебном о дарованных победах Балканским союзникам // Церковный вестник. 1913. № 12.
 Речь пред торжественным последствием о страждущих за православную веру в Галиции и Угорской Руси; Слово перед молебном о даровании победы после прочтения высочайших Манифеста об объявлении Германией и Австрией войны России // Церковный вестник. 1914. № 5, 32/33.
 Лекции по догматическому богословию. Пг., 1916.
 За свободу, за родину, за правду Божию. Пг., 1917.
 Обращение к жителям Петрограда // Петроградский церковно-епархиальный вестник. 1918. № 7.
 Речи // Записки петербургских Религиозно-философских собраний (1901–1903 гг.). М., 2005.

Награды 
 орден Св. Станислава 3-й ст. (06.05.1902)
 орден Св. Анны 3-й ст. (06.05.1905)
 орден Св. Станислава 2-й ст. (06.05.1907)
 орден Св. Анны 2-й ст. (06.05.1910)
 орден Св. Владимира 4-й ст. (06.05.1913)

Примечания

Литература 
 
 Бохонский Д. Жизнь и труды профессора протоиерея П. И. Лепорского // Христианское чтение. — 2003. — № 22. — С. 57—68.
 Бохонский Д. О., Карпук Д. А. Лепорский Пётр Иванович // Православная энциклопедия. — М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2015. — Т. XL: «Лангтон — Ливан». — С. 578—582.
 Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов. Т. 27. Члены и делопроизводители Собора: биобиблиографический словарь / отв. ред. С. В. Чертков. — М.: Издательство Новоспасского монастыря, 2020. — 664 с. — ISBN 978-5-87389-097-2.

Выпускники Нижегородской духовной семинарии
Выпускники Санкт-Петербургской духовной академии
Богословы Российской империи
Участники Поместного собора Православной российской церкви (1917—1918)
Авторы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Похороненные на Никольском кладбище Александро-Невской лавры